Not Fade Away steht für:

 Not Fade Away (Theaterstück), Theaterstück von Richard Cameron (1993)
 Not Fade Away (2008), US-amerikanischer Film von Susan Boyer und Wayne Boyer 
 Not Fade Away (2012), US-amerikanischer Film von David Chase 

Musik:
 Not Fade Away (Lied), Lied von Buddy Holly (1957)
 Not Fade Away (Nitty-Gritty-Dirt-Band-Album), Musikalbum der Nitty Gritty Dirt Band (1992)
 Not Fade Away (David-Kitt-Album), Musikalbum von David Kitt (2006)